Colibri (geslacht), een geslacht van de kolibries
Historische motorfietsmerken:
Colibri (Charleroi)
Colibri (Liljeholmen)
Colibri (Wenen)